Amerikai Egyesült Államok
San Miguel (Arizona)
San Diego, eredeti neve San Miguel
San Miguel (Contra Costa megye, Kalifornia)
San Miguel (San Luis Obispo megye, Kalifornia)
San Miguel (Új-Mexikó)
San Miguel megye (egyértelműsítő lap)
 Argentína
San Miguel, Buenos Aires tartomány San Miguel partidójának székhelye
San Miguel, település Catamarca tartományban, Pomán megyében
San Miguel, Corrientes tartomány San Miguel megyéjének székhelye
 Costa Rica
San Miguel, város San José tartományban
 Ecuador
San Miguel, Bolívar tartomány San Miguel kantonjának székhelye
San Miguel, Cotopaxi tartomány Salcedo kantonjának székhelye
 Mexikó
San Miguel, település Veracruz államban
 Salvador
San Miguel, San Miguel megye székhelye

Egyéb
San Miguel, a The Beach Boys egyik dala